Tukulti-Ninurta è il nome di alcuni sovrani assiri:
Tukulti-Ninurta I, XIII secolo a.C.
Tukulti-Ninurta II, IX secolo a.C.